A női légpisztoly versenyszámot a 2016. évi nyári olimpiai játékokon 2016. augusztus 7-én rendezték a National Shooting Centerben. A győzelmet a kínai  szerezte meg. A magyar résztvevők közül Tobai-Sike Renáta a 17., Egri Viktória a 36. helyen végzett.

A verseny két részből – selejtező és döntő – állt. A selejtezőben minden versenyző 40 lövést adott le légpisztollyal 10 méterre elhelyezett célra. A selejtező első nyolc helyezettje került a döntőbe, ahol 20 lövés leadására volt lehetőség. A nyolcadik lövés után két lövésenként az utolsó helyezett versenyző kiesett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező

Döntő

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények

Selejtező

Döntő

Források
döntő
selejtező
Sportlövészet a 2016. évi nyári olimpiai játékokon